Henry Boyle kan syfta på bland andra:

* Henry Boyle, 1:e baron Carleton (1669–1725)
 Henry Boyle, 1:e earl av Shannon (1682–1764)
 Henry Boyle, 3:e earl av Shannon (1771–1842)
 Henry Boyle, 5:e earl av Shannon (1833–1890)